Akenside ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Akenside (1721–1770), englischer Arzt und Schriftsteller

Akenside steht für:

 Akenside (Schiff), Frachtdampfschiff aus Großbritannien